Ша́ве (; , «ключ») — власна назва.

Топоніми

Шаве (Португалія)

Особи 
 Шаве́ — французьке прізвище.